Тауро:

 Тауро — лагунное озеро на острове Сахалин.
 Тауро — панамский футбольный клуб из столицы страны, города Панама.